Солосучил има више значења:

 Солосучил (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Солосучил (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику